Servo puede referirse a:

 Servo (álbum), sexto álbum como solista del músico y compositor uruguayo Riki Musso.
 Servo (software), nuevo motor de renderizado libre escrito en el lenguaje de programación Rust y que sucedería a Gecko (escrito en el lenguaje de programación C++).
 Servoacelerómetro, dispositivo compuesto por un galvanómetro en forma de péndulo y un sensor óptico.
 Servomotor de modelismo, dispositivo actuador.
 Pasporta Servo, red mundial a disposición de los hablantes de esperanto.
 Martti Servo & Napander, banda finlandesa de música de estilo Schlager.
 Servo Consultores Fiscales, empresa contable.